Тункель, Иосиф (1878—1949) — еврейский писатель-юморист и карикатурист, известный под псевдонимом «Дер Тункелер» (тёмный). Писал на идише.
 Тункель, Давид Вульфович (Владимирович) (1905—1966) — советский театральный режиссёр.